Eyes Wide Open puede referirse a:

 «Eyes Wide Open», canción de Sabrina Carpenter de 2015.
 Eyes Wide Open, álbum de Sabrina Carpenter de 2015.
 Eyes Wide Open, álbum del grupo Twice de 2020.